Городи́щенська вулиця — назва вулиць у населених пунктах України, на честь міста Городище Черкаської області.

 Городищенська вулиця — вулиця в Березному.
 Городищенська вулиця — вулиця в Гребінці.
 Городищенська вулиця — вулиця в Києві.
 Городищенська вулиця — вулиця в Кривому Розі.
Городищенська вулиця — вулиця в Переяславі.
 Городищенська вулиця — вулиця в Харкові.

Вулиці